Семён Эммануи́лович Ха́йкин (, Минск — 30 июля 1968, Ленинград) — советский  и радиоастроном, доктор физико-математических наук (1935), профессор (1935). 

Основоположник отечественной экспериментальной радиоастрономии, первооткрыватель радиоизлучения солнечной короны.

Биография 
Родился в Минске в еврейской семье. Брат дирижёра Б. Э. Хайкина. В 1918 году окончил Минское частное реальное училище, эвакуированное в Пензу, после чего поступил в МВТУ и на Высшие электротехнические курсы. В 1919—1924 годах служил в рядах Красной Армии. В 1928 году окончил физико-математический факультет Московского университета. В 1930—1946 годах работал в Московском университете (с 1935 — профессор, в 1931—1933 — заместитель директора Института физики университета, в 1934—1937 — декан физического факультета, в 1937—1946 — заведующий кафедрой общей физики, руководитель лаборатории по разработке фазовой радиолокации и радионавигации). 

В годы Великой Отечественной войны Хайкин возглавлял группу учёных-физиков МГУ, которая вела разработку методов радиолокации. Эти исследования были начаты в октябре 1941 года. В состав группы входили , И.А. Яковлев, М.А. Леонтович, Я.П. Терлецкий, В.В. Владимирский.

В 1945—1953 годах работал в Физическом институте АН СССР (заведующий сектором радиоастрономии в лаборатории колебаний). В 1948—1949 годах руководил созданием первой советской радиоастрономической станции в Крыму. В 1953 году создал в Пулковской обсерватории отдел радиоастрономии, которым заведовал до конца жизни.

Проводил большую научно-организаторскую и педагогическую работу: читал лекции на физфаке МГУ, в Московском инженерно-физическом институте, Московском институте инженеров связи, был одним из инициаторов проведения школьных Олимпиад.

Семья 
Сыновья — доктор физико-математических наук Моисей Семёнович Хайкин и кандидат физико-математических наук Александр Семёнович Хайкин (работал в Физическом институте АН СССР).

Научная деятельность 
Воспитанник научной школы академиков Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси. Внёс большой вклад в развитие теории колебаний и теоретической радиотехники. Работы в этих направлениях связаны в первую очередь с вопросами автоколебаний: явлением «захватывания» при малых внешних воздействиях, релаксационные колебания (например, в системах с сухим трением). В 1939 году обнаружил эффект перегрева твёрдого тела.

В 1947 году возглавил экспедицию в Бразилию, где впервые в мире были проведены наблюдения полного затмения Солнца в радиодиапазоне. В 1956 году в Пулковской обсерватории по идее и под руководством Хайкина был сооружён радиотелескоп с антенной переменного профиля. С его помощью была обнаружена и изучена сильная круговая поляризация излучения активных областей Солнца, подробно исследованы «радиопятна», обнаружена и изучена линейная поляризация теплового радиоизлучения Луны в сантиметровом диапазоне, оценена «шероховатость» лунной поверхности, впервые исследовано распределение радиояркости по диску Венеры, проведены исследования структуры мощных радиационных поясов Юпитера, выполнены прецизионные измерения координат внегалактических радиоисточников и обнаружено, что более 40 % ярких источников в сантиметровом диапазоне имеют квазизвёздную природу, детально исследовались структура и поляризация сложных внегалактических источников. Руководил разработкой проекта радиотелескопа РАТАН-600.

Педагогическая деятельность 
Как педагог, профессор Хайкин отчётливо понимал, что качество профессиональных знаний специалиста в любом разделе физики зависят от глубины понимания основных законов классической физики и, в первую очередь, динамики движения. С этой целью он в течение 30 лет работал над созданным им учебником «Механика», выдержавшем три издания, а также сборниками задач по механике, переведённых на иностранные языки. Один из основных авторов классического «Учебника элементарной физики» в 3-х томах под ред. акад. Г. С. Ландсберга.

Продолжая традицию своего учителя Л. И. Мандельштама, автора классических сборников лекций по физике, профессор Хайкин считал необходимым в своей педагогической работе не просто излагать материал, но и предвосхищать возможное недопонимание у своих учеников, связанное с отсутствием проникновения в суть вопроса. С этой целью он не жалел ни времени, ни объёма текста, чтобы сделать свои книги очень насыщенными и придать своим утверждениям характер большой конкретности.

Следуя пути, заложенному своим учителем, профессор Хайкин добивался активной работы своих учеников, подводя их к моментам, которые могли вызвать ложное представление о несуществующем парадоксе, и своевременно подсказывая выход из трудностей.

Взгляды на силы инерции 
Им был написана книга «Что такое силы инерции», ставшая популярным введением в механику. Через три десятка лет по причине накопления материала и с началом «космической эры» потребовалось переиздать эту книгу. Новая книга получила название «Силы инерции и невесомость».

В своих работах Хайкин последовательно придерживался материалистического взгляда на природу и существующие в ней закономерности, которые никак не зависят от воли человека. Так, он писал:
«Если бы не было человека и его сознания, то законы природы существовали бы, а те наши представления, которые приближённо отражают объективные закономерности и которые мы называем законами Ньютона, не существовали бы».
Например, он считал, что концепция пропорциональности ускорения, получаемого телом от приложенной к нему силы (при сохранении массы тела), не зависит от её происхождения и является проявлением объективно существующей природной закономерности. Из чего следует, что второй закон Ньютона в ускоренно движущихся системах отсчёта, как и в инерциальных системах отсчёта, «полностью сохраняет свою силу». При этом Хайкин подчёркивал, что «физическое содержание всякого закона только тогда становится ясным, когда точно определены способы измерения всех физических величин, фигурирующих в математической формулировке закона» и лишь только тогда можно приступить к проверке закона на опыте.

Он не разделял весьма распространённого в его время (так же как и в наше) субъективно-идеалистического взгляда, идущего от Маха, согласно которому объяснительная функция науки является излишней и должна быть исключена из поисков причин того или иного наблюдаемого на опыте явления. Согласно этому взгляду, физические понятия (в том числе и понятие об силах инерции) и связанные с ними термины являются не более, чем удобным средством описания наблюдаемых физических явлений, из чего следует вывод, что силы инерции фиктивны.

Хайкин писал, что с позиции общих принципов механики в отношении сил инерции (точнее эйлеровых сил инерции) «…следует признать, что у нас нет сколько-нибудь веских оснований сомневаться в реальности сил инерции…»

Однако это не защитило его от обвинения в склонности к махизму, а в критике его книги приняли участие многие его коллеги, в том числе и академик С. И. Вавилов, в то время Президент АН СССР.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1953)
 Золотая медаль имени А. С. Попова АН СССР (1965)
 Почётный радист СССР (1946)

Публикации 
 Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. — 1937 (1-е изд.); М.: Физматгиз, 1959 (2-е изд.); М.: Наука, 1981 (2-е изд., перераб. и испр.). — 560 с.
 Хайкин С. Э. Что такое силы инерции. Физическое введение в механику. — М.; Л.: ГТТИ, 1939. — 120 с.
 Хайкин С. Э. Механика. — М.; Л.: ГТТИ, 1940. — 371 с.
 Хайкин С. Э. Словарь радиолюбителя. Серия «Массовая радиобиблиотека», выпуск 131. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1952. — 316 с.
 Хайкин С. Э. Незатухающие колебания. Серия «Массовая радиобиблиотека», выпуск 181. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1953. — 128 с.
 Хайкин С. Э. Электромагнитные колебания и волны. — М.; Л.: Гос. энерг. изд-во, 1959.
 Хайкин С. Э. Словарь радиолюбителя. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Серия «Массовая радиобиблиотека», выпуск 355. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1960. — 608 с.
 
 Хайкин С. Э. Электромагнитные колебания и волны. Серия «Массовая радиобиблиотека», выпуск 562. — М.; Л.: Энергия, 1964. — 208 с.
 Словарь радиолюбителя. Под редакцией Л. П. Крайзмера и С. Э. Хайкина. Издание 3-е, переработанное и дополненное. Серия «Массовая радиобиблиотека», выпуск 621. — М.; Л.: Энергия, 1966. — 740 с.
 Хайкин С. Э. Силы инерции и невесомость. — М.: Наука, 1967.
 Хайкин С. Э. Физические основы механики. Учеб. пособие для студ. ун-тов. — М.: Физматгиз, 1963, М.: Наука, 1971.
 Стрелков С. П., Сивухин Д. В., Хайкин С. Э. Сборник задач по общему курсу физики: Электричество и магнетизм. — М.: Физматлит Лань, 2006.

См. также 
 Александр Адольфович Витт

Примечания

Литература 
 
 
 
 Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник. Киев: Наукова думка, 1977.

Ссылки 
 А. Сонин. «Тревожные десятилетия советской физики 1947—1953» // Знание-сила, 5, 1990
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы России
Астрономы XX века
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Деканы физического факультета МГУ
Сотрудники Пулковской обсерватории
Награждённые Золотой медалью имени А. С. Попова
Похороненные на Пулковском кладбище